Юдинский сельский округ

Московская область 

 Юдинский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)
 Юдинский сельский округ Талдомского района (1994—2006)

Ярославская область 

 Юдинский сельский округ Пошехонского района